Трећа срећа је вишезначна одредница и може значити:

Трећа срећа (филм), Југословенски филм.
Трећа срећа (мит)